Șișești ou Sisești peut désigner deux communes de Roumanie :

 Șișești, dans le județ de Maramureș
 Sisești, dans le județ de Mehedinți